Wyspa Man wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1958 roku na igrzyskach w Cardiff i od tamtej pory reprezentacja uczestniczyła we wszystkich igrzyskach. Wyspa Man zdobyła swój pierwszy złoty medal na igrzyskach w Kingston w 1966 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!